Сальдуэндо-де-Алава (, ) — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Алава в составе автономного сообщества Страна Басков (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Куадрилья-де-Сальватьерра. Занимает площадь 12,03 км². Население — 193 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 31 км.

Население

Примечания

Населённые пункты Алавы
Муниципалитеты Алавы